

Cinema 
 Kakadu und Kiebitz – film muto del 1920 diretto da Erich Schönfelder

Geografia 
 Kakadu – parco nazionale australiano, nel Territorio del Nord

Zoologia 
 Kakadu – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Botanica 
 Kakadu, murunga, gubinge – frutto originario dell'Australia